Velika nagrada Nemčije 2002 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 28. julija 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:14,389
| 
|-
! 2
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams - BMW
| 1:14,570
| +0,181
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:14,693
| +0,304
|-
! 4
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams - BMW
| 1:15,108
| +0,719
|-
! 5
| 4
|  Kimi Raikkonen
| McLaren - Mercedes
| 1:15,639
| +1,250
|-
! 6
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan - Honda
| 1:15,690
| +1,301 
|-
! 7
| 12
|  Olivier Panis
| BAR - Honda
| 1:15,851
| +1,462
|-
! 8
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:15,885
| +1,496
|-
! 9
| 3
|  David Coulthard
| McLaren - Mercedes
| 1:15,909
| +1,520
|-
! 10
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber - Petronas
| 1:15,990
| +1,601
|-
! 11
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR - Honda
| 1:16,070
| +1,681
|-
! 12
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan - Honda
| 1:16,072
| +1,683
|-
! 13
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:16,278
| +1,889
|-
! 14
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber - Petronas
| 1:16,351
| +1,962
|-
! 15
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows - Cosworth
| 1:16,505
| +2,116
|-
! 16
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar - Ford
| 1:16,533
| +2,144
|-
! 17
| 24
|  Mika Salo 
| Toyota
| 1:16,594
| +2,205
|-
! 18
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows - Cosworth
| 1:16,645
| +2,256
|-
! 19
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:16,685
| +2,291
|-
! 20
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar - Ford
| 1:17,077
| +2,688
|-
! 21
| 23
|  Mark Webber
| Minardi - Asiatech
| 1:17,996
| +3,607
|-
! 22
| 22
|  Alex Yoong 
| Minardi - Asiatech 
| 1:19,775
| +5,386
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 67
| 1:27:52,078
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 67
| + 10,503 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 67
| + 14,466 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 67
| + 23,195 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 66
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 66
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 66
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 8
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 66
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 9
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 66
| +1 krog
| 19
|  
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 59
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 59
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 57
| Zavore
| 16
|  
|-
! Ods
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 48
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 39
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 36
| Zavrten
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 27
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 24
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 23
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 23
| Hidravlika
| 21
|  
|-
! Ods
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 18
| Hidravlika
| 15
|  
|-
! Ods
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 0
| Prenos
| 20
|  
|-
! DNQ
|22
| Alex Yoong
|Minardi-Asiatech
|
| Pravilo 107 %
|
|}

Opombe 
 Prva dirka Formule 1, ki je potekala na prenovljenem dirkališču Hockenheimring.
 Michael Schumacher je prvič zmagal na Veliki nagradi Nemčije v Ferrarijevem dirkalniku.
 Zadnja dirka moštva Arrows, ki zaradi finančnih težav ni nastopilo na naslednjih petih dirkah, po koncu sezone pa je propadlo.

Formula 1 sezona 2002
2002